Roothaan ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens C. J. Roothaan (1918–2019), niederländisch-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Joannes Philippus Roothaan (1785–1853), 21. General der Societas Jesu
 Steef Roothaan (* 1954), niederländischer Bildhauer 

Siehe auch:
 Roothaan-Hall-Gleichungen